Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Ryderstedt che ha battuto in finale André Sá 62-7, 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Robert Kendrick (quarti di finale)

 Amer Delić (secondo turno)
 André Sá (finale)
 Michael Ryderstedt (Campione)
 Brian Baker (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2005